Finni ist der Familienname folgender Personen:

 Jarkko Finni (* 1972), finnischer Leichtathlet
 Saara Finni, finnische Schriftstellerin

siehe auch:

 Finnie